Paul Stewart (acteur), Amerikaans acteur
Paul Stewart (coureur), Schots motorcoureur, zoon van Jackie Stewart
Paul Stewart (schrijver), Brits schrijver van kinderboeken
Paul Stewart (voetballer, 1964), Engels voetballer
Paul Stewart (voetballer, 1979), Schots voetballer
Paul Stewart (drummer), drummer van de band The Feeling